Alejandro de la Cruz – hiszpański malarz
 Alejandro de la Cruz Bentos (ur. 1978) – argentyński piłkarz
 Alejandro de la Cruz (ur. 1998) – kubański gimnastyk sportowy